Кудара — топоним:
 Кудара — село в Кабанском районе Бурятии.
 Кудара — река на юге Бурятии, правый приток реки Чикой.
 Кудара — река на Памире.

См. также 
 Большая Кудара
 Малая Кудара
 Кудара-Сомон
 Кударинская степь